Ljuva ungdomstid kan syfta på:

 Ljuva ungdomstid (pjäs) – en pjäs av Eugene O'Neill från 1933 originaltitel Ah, Wilderness)
 Ljuva ungdomstid (1935) – en amerikansk film från 1935 med originaltiteln Ah, Wilderness
 Ljuva ungdomstid (1948) – en amerikansk film från 1948 med originaltiteln Summer Holiday
 Ljuva ungdomstid (1961) – en svensk TV-film från 1961